Кичи-Кемин () — река на севере Киргизии и юго-востоке Казахстана, течёт по территории Кеминского района Чуйской области и Кордайского района Жамбылской области. Правый приток Чу.

Длина реки составляет 81 км. Площадь водосборного бассейна равняется 614 км². Среднегодовой расход воды — 2,1 м³/с.

Вытекает из горного озера на стыке Чонкеминского хребта и Заилийского Алатау. Нижнее течение реки проходит по территории Кордайского района Казахстана. Впадает в Чу на границе Киргизии и Казахстана.

Примечания 

Притоки Чу
Реки Чуйской области
Кеминский район
Реки Жамбылской области
Кордайский район